Chapultepec bezeichnet:

 Chapultepec, Hügel und Naherholungsgebiet in Mexiko-Stadt
 Schloss Chapultepec, Schloss auf dem gleichnamigen Hügel
 Schlacht von Chapultepec, Schlacht im Mexikanisch-Amerikanischen Krieg
 Municipio Chapultepec, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats México
 zahlreiche Orte in Mexiko:
 Chapultepec (Coahuila)
 Chapultepec (Chiapas)
 Chapultepec (General Heliodoro Castillo) im Bundesstaat Guerrero
 Chapultepec (Tlalchapa) im Bundesstaat Guerrero
 Chapultepec (México)
 Chapultepec (Michoacán)
 Chapultepec (Oaxaca)
 Chapultepec (Sonora)
 Chapultepec (Tabasco)
 Chapultepec (Coacoatzintla) im Bundesstaat Veracruz
 Chapultepec (Espinal) im Bundesstaat Veracruz
 Avenida Chapultepec, Straße in Mexiko-Stadt